A Temporada da NBA de 1998-99 foi a 53º temporada da National Basketball Association. O campeão foi o San Antonio Spurs. Foi encurtada para apenas 50 jogos na temporada regular por conta de um locaute de 204 dias, que só foi resolvido em janeiro de 1999.

Playoffs
A chegada do New York Knicks na final marcou a primeira vez que o oitavo colocado da conferência foi finalista.

NBA awards
Most Valuable Player: Karl Malone, Utah Jazz
MVP das Finais: Tim Duncan, San Antonio SpursCalouro do Ano: Vince Carter, Toronto RaptorsJogador Defensivo do Ano: Alonzo Mourning, Miami HeatSexto Homem do Ano: Darrell Armstrong, Orlando MagicJogador Mais Aperfeiçoado: Darrell Armstrong, Orlando MagicTécnico do Ano: Mike Dunleavy, Portland Trail BlazersExecutivo do Ano: Geoff Petrie, Sacramento KingsPrêmio de Esportividade: Hersey Hawkins, Seattle SuperSonicsAll-NBA First Team:F - Tim Duncan, San Antonio Spurs
F - Karl Malone, Utah Jazz
C - Alonzo Mourning, Miami Heat
G - Allen Iverson, Philadelphia 76ers
G - Jason Kidd, Phoenix SunsAll-NBA Second Team:F - Chris Webber, Sacramento Kings
F - Grant Hill, Detroit Pistons
C - Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers
G - Gary Payton, Seattle SuperSonics
G - Tim Hardaway, Miami HeatAll-NBA Third Team:F - Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves
F - Antonio McDyess, Denver Nuggets
C - Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
G - Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
G - John Stockton, Utah JazzNBA All-Defensive First Team:F - Tim Duncan, San Antonio Spurs
F - Karl Malone, Utah Jazz
F - Scottie Pippen, Houston Rockets
C - Alonzo Mourning, Miami Heat
G - Gary Payton, Seattle SuperSonics
G - Jason Kidd, Phoenix SunsNBA All-Defensive Second Team:F - P.J. Brown, Miami Heat
F - Theo Ratliff, Philadelphia 76ers
C - Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
G - Eddie Jones, Los Angeles Lakers/Charlotte Hornets
G - Mookie Blaylock, Atlanta HawksNBA All-Rookie First Team:Vince Carter, Toronto Raptors
Paul Pierce, Boston Celtics
Jason Williams, Sacramento Kings
Mike Bibby, Vancouver Grizzlies
Matt Harpring, Orlando MagicAll-NBA Rookie Second Team:'''
Antawn Jamison, Golden State Warriors
Michael Doleac, Orlando Magic
Michael Olowokandi, Los Angeles Clippers
Michael Dickerson, Houston Rockets
Cuttino Mobley, Houston Rockets

1998-99
NBA
NBA
Desporto nos Estados Unidos em 1998
Desporto nos Estados Unidos em 1999
Desporto no Canadá em 1998
Desporto no Canadá em 1999